

Селища:
 Зернове — Донецька область, Кальміуський район
 Зернове — Харківська область, Харківський район

Села:
 Зернове — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Зернове — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Зернове — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Зернове — Донецька область, Кальміуський район
 Зернове — Запорізька область, Мелітопольський район
 Зернове — Херсонська область, Генічеський район

Залізниця:
 Зернове — залізнична станція Конотопської дирекції Південно-Західної залізниці

Пункт пропуску:
 Зернове — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією.

Зернове — село, Брянська область, Суземський район